Odet – fiume della Bretagna (Francia), che scorre nel dipartimento del Finistère
Odet – villaggio nel comune di Clavier (Vallonia, Belgio)
Odet – arcaica forma francese maschile del nome proprio di persona Odetta
Jean-Baptiste d'Odet – vescovo di Losanna